Schmits ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Schmits (1934–2015), belgischer Romanist und Kunsthistoriker
 Julius Schmits (1855–1916), deutscher Kunstsammler, Mäzen, Stofffabrikant und Stadtverordneter
 Julius Adolf Schmits (1825–1899), deutscher Textilfabrikant
 Rudolf Schmits (1831–1893), preußischer Justizrat, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses